Ordet landsdel används ofta i germanska språk om överpripande indelningar av länder:

  – elva landsdelar (mer övergripande är de fem regionerna)
  – fyra landsdelar
 Norges landsdelar – fem landsdelar
 Sveriges landsdelar – tre landsdelar (Götaland, Svealand, Norrland)